Was wäre wenn steht für:
 Was wäre wenn, deutsche Band
 was wäre wenn (Onlinemagazin), deutsches Online-Magazin
 Was wäre wenn?, eine Folge der US-amerikanischen Zeichentrickserie Rick and Morty